Bauta bezeichnet:
 Bauta, Kleidungsstück im venezianischen Karneval
 Bauta (Kuba), Stadt und Municipio in Kuba

Bauta ist der Familienname von
 Nereida Bauta (* 1950), kubanische Turnerin